Henkel (Henkel-Konzern) — немецкая химическая компания.
 Хенкель, Андреа (род. 1977) — немецкая биатлонистка.
 Хенкель, Андрес (род. 1962) — эстонский политик.
 Хенкель, Генрих (1822—1899) — немецкий композитор и музыкальный педагог.
 Хенкель, Мануэла (род. 1974) — немецкая лыжница, выступавшая за сборную Германии с 1994 по 2009 год. 
 Хенкель, Хайке (при рождении Хайке Редецки; род. 1964) — немецкая легкоатлетка, которая специализировалась в прыжках в высоту.
 Хенкель, Хеннер (1915—1943) — германский теннисист-любитель, 3-я ракетка мира в 1937 году. 
 Хенкель фон Доннерсмарк, Вильгельм Людвиг Виктор (1775—1849) — прусский военный деятель, генерал-лейтенант.

См. также 
 Генкель
 Хинкель